Недялко Иванов Бойкикев Читалов е български общественик, комунист и политически емигрант.

Биография 
Роден е на 27 февруари 1894 година в София, в известен македонски род от Скопско – дядо му Златан Бойкикев е революционер и брат на митрополит Натанаил Охридски. Завършва в Ница правни науки. Член е на Българската комунистическа партия от 1918 година. Той е осъден за организирането на изложба „Белият терор в България“, която обикаля цяла Европа и за други подобни политически акции, след което емигрира в Германия и става един от основателите на Български студентски антифашистки съюз в Европа „Нарстуд“ в Берлин. Там се запознава със съпругата си Светлана, която следва медицина.

През 1929 година семейството се премества в Москва, където Бойкикев работи като журналист и от 1931 година е член на ВКП (б).

Арестуван на 15 януари 1938 година, докато работи като икономист в издателство „Селхозгиз“. Осъден е на 8 години в лагер. Посмъртно е реабилитиран с определение на Военната колегия на Върховния съд на СССР на 9 юли 1957 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Жертви на Голямата чистка
Българи лагеристи в ГУЛАГ
По произход от Кучевище
Родени в София